Demofoonte – personaggio della mitologia greca
 Demofoonte – libretto d'opera di Pietro Metastasio
 Demofoonte – dramma per musica o opera di Christoph Gluck
 Demofoonte – dramma lirico di Niccolò Jommelli

 Démophoon – opera francese di Luigi Cherubini

Pagine correlate 
Demofonte